YRJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Roberval (Québec), (Canada)